Нуно Мигель Перейра Соуза (; род. 29 марта 1986 года в Фуншале, Мадейра), известный как Бригель () — португальский футболист, всю карьеру провёл в португальском клубе «Маритиму» в высшей футбольной лиге Португалии. Выступал на позиции правого защитника.

Получил прозвище «Бригель» в честь немецкого защитника Ханса-Петера Бригеля, который также играл на позиции правого защитника.

Биография 
Провел всю карьеру в клубе «Маритиму» из родного города Фуншал. Дебютировал в основной команде и лиге в сезоне 2000/01 против «Алверки» (0:0), проведя на поле 90 минут. Не был стабильно игроком основной команды «Маритиму». Даже после перехода в основную команду он продолжал появляться в матчах за вторую команду. 17 декабря 2014 года Бригель достиг отметки в 700 игр за клуб.

В возрасте 37 после окончания сезона 2015—2016, приняв участие в 10 матчах чемпионата, завершил профессиональную карьеру.

В 2001—2002 годах принял участие в 5 матчах за сборную Португалии до 21 года.

После окончания карьеры работал спортивным директором «Маритиму».

Примечания 

Футболисты Португалии
Игроки сборной Португалии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Маритиму»